Michiel Dewaele is een personage uit de Belgische televisieserie Flikken gespeeld door Roel Vanderstukken.

Michiel is een inspecteur en motoragent bij de Gentse flikken. Hij speelt vanaf aflevering 6 van reeks 8 mee. Hij houdt van de actie, de vrouwen en een gelukkig leven. Samen met zijn collega Cat Reyniers kan het er weleens hard aan toegaan.

Cat en Emma Boon krijgen geen hoogte van hem en denken dat hij een geheim heeft. Ze proberen erachter te komen wat dat geheim is.

Seizoen 9 
Cat ontdekt dat Michiel nog thuis woont, en dat zijn moeder nog iedere dag zijn boterhammen maakt. Ze ontdekt ook dat hij zijn lunchpakket iedere dag aan Patrick, een dakloze en naar eigen zeggen professor theologie, geeft. Een paar dagen later wordt de dakloze dood terug gevonden.

Familie 
 Alfons (Fons) Dewaele, vader. Staat ook bekend als 'Zat Fonske', omdat hij een alcoholprobleem had.
 Anita Dewaele, moeder.

Michiel is enig kind.

Dewaele